Carles I d'Aquitània o Carles II el Calb (Frankfurt, Sacre Imperi, 823 - Avrieux, França, 877), rei d'Aquitània (852-855) 
 Carles II d'Aquitània el Jove o l'Infant (Frankfurt, ~847 - Buzançais, 866), fill de Carles el Calb i rei d'Aquitània (855-856)
 Carles III de França (879 - 929), rei de França, nominalment posseïdor d'Aquitània (884) 
 Carles d'Aquitània (arquebisbe) (~825 - 863), fill de Pipí I i germà de Pipí II